La isla del doctor Moreau es una novela de 1896 de H. G. Wells. Puede referirse también a:
 La isla del doctor Moreau (película de 1977), adaptación de la novela protagonizada por Michael York y Burt Lancaster.
 La isla del doctor Moreau (película de 1996), adaptación de la novela protagonizada por Val Kilmer y Marlon Brando.